Staakow [] (sorb. Stoki) ist der Name zweier Ortsteile im Land Brandenburg:
 Staakow (Rietzneuendorf-Staakow), Ortsteil von Rietzneuendorf-Staakow im Landkreis Dahme-Spreewald
 Staakow (Schenkendöbern), Ortsteil von Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße